Ачиотиљо има више значења:

 Ачиотиљо (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ачиотиљо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику